Чагорова — река в России, протекает по Нефтеюганскому району Ханты-Мансийского АО. Устье реки находится в 53 км от устья реки Лев по правому берегу. Длина реки составляет 10 км. Вытекает из озера Чагорово. Высота истока — 55,9 м над уровнем моря. Высота устья — 54 м над уровнем моря.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от города Нефтеюганск до впадения реки Иртыш, речной подбассейн реки — Обь ниже Ваха до впадения Иртыша. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 13011100212115200049998.

Примечания 

Бассейн Вандраса
Реки Нефтеюганского района